

Siehe auch 

 Erzbistum Köln
 Liste der Kölner Weihbischöfe
 Liste der Kölner Generalvikare
 Liste der Kölner Offiziale
 Liste der Kölner Dompröpste
 Liste der Kölner Domherren
 Kölner Domkapitel

Einzelnachweise 

Kolner Dom, Dechanten
!